Torsten Bengtsson och liknande namn kan syfta på

 Thorsten Bengtsson (1893–1973), svensk bank- och försäkringsman
 Torsten Bengtson (1914–1998), svensk centerpartistisk politiker, journalist och nykterhetsivrare
 Torsten Bengtsson (född 1956), svensk barn- och ungdomsförfattare samt specialpedagog